Акала има више значења:
 Општина Акала (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акала (Акала, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акала (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику